Framework, ou em português arcabouço, pode se referir a:

Computadores
 Framework, um conjunto de bibliotecas ou classes reutilizáveis para um sistema (ou subsistema) de software
 Frameworks CSS
 Framework de aplicação, usado para implementar a estrutura padrão de uma aplicação para um sistema operacional específico
 Framework para aplicações Web, para desenvolvimento de sítios web dinâmicos, aplicações web e web services

Governo
 Doutrina jurídica

Ver também

Chassis, a estrutura do veiculo
Andaime, a estrutura usada como guia para construir algo